Касса́ндра Пе́терсон (; род. 17 сентября 1951) — американская актриса, наиболее известная по образу Эльвиры — повелительницы тьмы в кино и на телевидении.

Биография 
Кассандра родилась в небольшом городке Манхэттен в Канзасе. Вскоре её семья переехала в Колорадо-Спрингс, где она выросла и в 1969 году окончила среднюю школу. Сразу же после выпуска Кассандра отправилась в Лас-Вегас, где стала шоу-гёрл в казино «The Dunes». Это способствовало тому, что Кассандра попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая молодая участница шоу-гёрлз в истории Лас-Вегаса. Она также сыграла эпизодическую роль в фильме 1971 года о Джеймсе Бонде, «Бриллианты навсегда», в составе всё того же шоу.

В начале 1970-х годов она переехала в Италию, где стала выступать вместе с известной рок-группой «I Latins Ochanats». Там же она познакомилась с Федерико Феллини, который дал ей небольшую роль в своём фильме «Рим» (1972). После возвращения в США она много путешествовала по стране, выступая в ночных клубах и на гей-дискотеках с музыкальным комедийным шоу «Mammas Boys». В 1979 году она вступила в лос-анджелесскую труппу импровизаций «The Groundlings», где впоследствии и родился её образ Эльвиры.

Фильмография

Видеоклипы 
 1980 — Al Stewart — «Mondo Sinistro»
 1985 — Cheech Marin — «Born in East L.A.»
 1986 — Phantom, Rocker & Slick — «My Mistake»
 2008 — Leslie and the LY’s — «Zombie Killer»
 2009 — Ghoultown — «Mistress of the Dark»
 2014 — Ryan Adams — «Gimme Something Good»

Примечания

Ссылки 

 
 Кассандра Петерсон на сайте HorrorHosts.com 
 Официальный сайт Эльвиры 
 Эльвира на Myspace 
 Сайт фанатов Эльвиры 

Активисты ЛГБТ-движения в США
Киноактрисы США